Alethe choloensis é uma espécie de ave da família Turdidae.

Pode ser encontrada nos seguintes países: Malawi e Moçambique.

Os seus habitats naturais são: regiões subtropicais ou tropicais húmidas de alta altitude.

Está ameaçada por perda de habitat.

Referências 

choloensis
Aves descritas em 1927